Gästehäuser des Bundes steht für:

 das Gästehaus auf dem Petersberg in Königswinter, Nordrhein-Westfalen, siehe Petersberg (Siebengebirge) #Bundesgästehaus
 das Gästehaus auf Schloss Meseberg in Gransee, Brandenburg